A Marbella Cup de 2015 foi a sexta edição do torneio. Realizada em fevereiro de 2015, em Marbella, Espanha, pela primeira vez foi disputada em pontos corridos e teve como campeão o Lokomotiv Moscou

Participantes

Jogos 

Os horários dos jogos são de acordo o horário local de Marbella, Espanha.

Classificação Final

Resultado Final 

Marbella Cup